Big Indian Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Indian Mountain (Nevada)
 Big Indian Mountain (New York)